ZIV steht für:
 Zinsinformationsverordnung
 Zweirad-Industrie-Verband
 Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungsverband (ZIV)
 Bahnhof Inverness (IATA-Code)

Ziv ist der Familienname folgender Personen:
 Imri Ziv (* 1991), israelischer Sänger
 Jacob Ziv (* 1931) israelischer Elektroingenieur
 Miriam Ziv, israelische Diplomatin

Ziv ist ein weiblicher Vorname, siehe Ziv (Vorname)

ZIV